Георгий Трофимович Болфа (1920—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1920 году в молдавской крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1949 года.

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1940—1980 гг. — работник сельпо, заведующий сельским клубом, в Советской Армии, рабочий на строительстве железной дороги, рабочий восстановительного мостопоезда, председатель колхоза имени Ленина Бендерского/Тираспольского района Молдавской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР 3-го и 4-го созывов, Верховного Совета СССР 5-го и 6-го созывов.

Умер в 1983 году.

Ссылки 
 Болфа Георгий Трофимович // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 64. — 709 с.
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 59.
 Болфа

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР
Делегаты XXII съезда КПСС